Eva Boto (ur. 1 grudnia 1995) – słoweńska piosenkarka, reprezentantka Słowenii w 57. Konkursie Piosenki Eurowizji (2012).

Kariera 
W wieku 15 lat została zaproszona na przesłuchania mające na celu wyłonić reprezentanta Słowenii w 57. Konkursie Piosenki Eurowizji. W programie przedstawiała jurorom i widzów swoje interpretacje piosenek Mariah Carey, Shania Twain, Irene Cara, Leony Lewis czy Darji Švajgery. Wygrała finał selekcji, zostając reprezentantką kraju w konkursie organizowanym w Baku. Z piosenką „Verjamem” zajęła 17. miejsce w półfinale, przez co nie awansowała do finału.

W 2016 wydała singiel „Kaj je to življenje”.

Przypisy 

Reprezentanci Słowenii w Konkursie Piosenki Eurowizji
Urodzeni w 1995